Les  ( en français) sont une super-famille d'amphibiens fossiles de taille moyenne de l'ordre des Temnospondyli. Ils sont apparus à la fin du Pennsylvanien en Euramérique et ont vécu jusqu'à la fin du Permien etmême peut-être jusqu'au du Trias, au Gondwana (si le genre Micropholis lui appartient). Ils se caractérisent par divers détails du crâne, et de nombreuses formes semblent avoir été bien adaptées à la vie sur terre.

Présentation 
On a suggéré qu'ils pourraient être les ancêtres des grenouilles (Reisz, sans date) ou encore des lissamphibiens auquel cas ces derniers seraient inclus dans ce clade, mais cette hypothèse demeure discutée.

Il est possible que les petits Micromelerpetontidae du Permo-Carbonifère et les grands Melosauridae de la fin du Permien puissent aussi appartenir à ce clade.

Liste des familles 
Selon  :
  famille des Amphibamidae 
  famille des Dissorophidae Boulenger, 1902
  famille des Doleserpetontidae 
  famille des Melosauridae 
  famille des Micromelerpetontidae Boy, 1972
  famille des Trematopsidae

Cladogramme

Galerie

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1969